Slovo předehra (cizím slovem též prolog či ouvertura) není jednoznačné a může znamenat:

obecné pojmy
 Hudební předehra – úvodní skladba, nejčastěji k opeře, oratoriu, kantátě, baletu, suitě, koncertním dílům a dramatickým skladbám, jejichž součástí je scénická hudba

 Milostná předehra – úvodní fáze sexuálního styku předcházející lidské kopulaci

přenesený význam slova
 v přeneseném významu slova se jedná o jakýkoliv důležitý děj, jev, proces, který bezprostředně časově předchází (a je s ním významově nějak spojen) jinému důležitému ději, jevu či procesu (např. předehrou druhé světové války v Evropě byla španělská občanská válka a zimní válka)

Související články 
 Mezihra
 Dohra